

Особи 
 Гектор — в давньогрецькій міфології герой Троянської війни, старший син Пріама й Гекаби.
 Гектор Бабенко (1946—2016) — бразильсько-аргентинський кінорежисер, сценарист, продюсер й актор українського походження.
 Гектор Берліоз (1803—1869) — французький композитор, диригент, музичний письменник.
 Гектор Гандольфі (1862—1931) — італійський оперний співак (бас), вокальний педагог.
 Гектор Гутінк (1887—1943) — бельгійський футболіст, півзахисник.
 Гектор Зазу (1948—2008) — французький композитор і музичний продюсер.
 Гектор Камачо (1962—2012) — пуерто-риканський професійний боксер.
 Гектор Ломбард (1978) — кубинський дзюдоїст, учасник олімпійських ігор в Сіднеї.
 Йоахім II Гектор (1505—1571)  — курфюрст Бранденбургу у 1535—1571 роках.
 Йонас Гектор (1990) — німецький футболіст, захисник клубу «Кельн» і національної збірної Німеччини.
 Майкл Гектор (1992) — ямайський футболіст, півзахисник клубу «Айнтрахт».

Топоніми

Гектор — гора у Канадських скелястих горах, в провінції Альберта, Канада
 Гектор — льодовикове озеро у національному парку Банф, Канада

Гектор — місто, штат Арканзас
 Гектор — місто, штат Міннесота
 Гектор — місто, штат Нью-Йорк
 Гектор — поселення (тауншип) в окрузі Поттер, штат Пенсільванія
 Гектор — поселення (тауншип) в окрузі Ренвілл, штат Міннесота

Інше 
 Гектор — лабораторний пацюк-космонавт, перша тварина запущена Францією в космос на орбіту Землі.
 Гектор Сервадак — науково-фантастичний роман французького письменника Жуля Верна.
 624 Гектор — астероїд, троянець Юпітера.

Див. також 
 Ременезуб Гектора
 Гектар